Lemonia montana är en fjärilsart som beskrevs av Buresch 1915. Lemonia montana ingår i släktet Lemonia och familjen mjölkörtsspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mjölkörtsspinnare
montana